Raiffeisen Суперлига 2015/2016 — 17-й сезон чемпионата Косова, проходивший с 22 августа 2015 года по 22 мая 2016 года.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Статистика лиги на soccerway.com
 Статистика лиги на rsssf.com

Чемпионат Косова по футболу
Косово